Борков — русская фамилия.

Известные носители 
 Борков, Александр Петрович (род. 1961) — российский художник.
 Борков, Геннадий Андреевич (1905—1983) — советский партийный и государственный деятель.
 Борков, Иосиф Васильевич (1878-?) — православный священник, богослов, библеист.
 Боркова, Марина Владимировна (род. 1972) — российская шашистка.
 Борков, Пётр Николаевич (1919—1981) — командир расчета, старший сержант, полный кавалер Ордена Славы.

Топоним 
 Борков () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Борков — село на Украине, находится в Литинском районе Винницкой области.